Архимандрит Иоанникий (Скабовский; умер ) — архимандрит, ректор Тверской духовной семинарии.

Окончил курс Киевской духовной академии и до 1742 года был в Киеве кафедральным проповедником.

С открытием в Твери духовной семинарии в 1742 году был назначен её первым ректором и произведён в сан архимандрита Отрочь-монастыря.

В 1744 году стал архимандритом Колязина монастыря, с 1751 года — киевского Пустынно-Николаевского и затем Киево-Михайловского.

В 1753 году состоялось его назначение в Киево-Межигорский монастырь.

С его именем известна одна проповедь в неделю XXIII по пятидесятнице (, 1742).

Ссылки 
 

Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Киевской духовной академии